Blang Raya (Muara Tiga), een plaats in Indonesië
Blang Raya (Peukan Baro), een plaats in Indonesië